Ljachow ist der Name folgender Personen:

 Iwan Ljachow († ~1800), russischer Kaufmann und Entdecker
 Nikolai Sacharowitsch Ljachow (* 1947), russisch-sowjetischer Chemiker
 

Ljachow bezeichnet:
 Ljachow-Inseln, Inseln der Neusibirischen Inseln
 Große Ljachow-Insel, südlichste der Ljachow-Inseln
 Kleine Ljachow-Insel, zweitgrößte der Ljachow-Inseln